Die Toten leben – cortometraggio del 1914 diretto da Walter Schmidthässler
Die Toten leben – film del 1917 diretto da Fritz Seck